Scrubby est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, localité rurale du Queensland
, localité rurale de la région de Blackall-Tambo dans le Queensland
, localité rurale de la région de Gympie dans le Queensland

Voir aussi
, album country de 

Homonymie de patronyme